La Lamentation sur le Christ mort est le titre de plusieurs œuvres religieuses sur le thème de la Déploration du Christ qui est par conséquent également une Pietà.

 La Lamentation sur le Christ mort, d'Andrea Mantegna
 Plusieurs réalisations de Botticelli : 
 La Lamentation sur le Christ mort, conservée à l'Alte Pinakothek de Munich
 La Lamentation sur le Christ mort, datant de 1495 environ, conservé au Museo Poldi Pezzoli à Milan
 Giotto a peint cet épisode dans ses fresques.

Déploration du Christ mort dans la peinture
Pietà